Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Copa Colsanitas 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Paula Cristina Gonçalvesová a Beatriz Haddad Maiová, jehož členky nestartovaly společně. Haddad Maiová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Gonçalvesové se stala Američanka Sanaz Marandová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Sílvie Solerové Espinosové s Annou Tatišviliovou.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený španělsko-německý pár Lara Arruabarrenová a Tatjana Mariová, který za 1:25 hodiny ve finále zdolal brazilsko-venezuelskou dvojici Gabriela Céová a Andrea Gámizová výsledkem 6–2, 4–6 a [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  'Lara Arruabarrenová /  Tatjana Mariová (vítězky)
  Irina Falconiová /  Alexandra Panovová (1. kolo)
  Verónica Cepedeová Roygová /  Marina Melnikovová (1. kolo)
  Paula Cristina Gonçalvesová /  Sanaz Marandová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2016
Sport v Kolumbii v roce 2016